Govern d'Atjeh, residència colonial de les Índies Orientals Holandeses
 Gran Atjeh, entitat administrativa holandesa establerta a la part nord de l'illa de Sumatra
 Sultanat d'Aceh, estat musulmà que va existir a Indonèsia des de vers el  fins al 1903.
 Aceh, província d'Indonèsia a l'extrem septentrional de l'illa de Sumatra
 Atjeh (llengua)
 Poble atjeh